In 1926/27 werd het vijftiende Danzigs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Baltische voetbalbond. 

SV Neufahrwasser werd kampioen en Schutzpolizei Danzig vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de Baltische eindronde. In een groepsfase met zes clubs Schutzpolizei op de vierde plaats en Neufahrwasser op de laatste plaats. 

VfL Danzig fuseerde met Danziger Hockeyclub en nam de naam BuEV Danzig aan, de naam waaronder ze voor 1916 ook reeds speelden.

Eindstand

 Play-off tweede plaats

Externe links
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Danzig-West-Pruisen
Duits competitievoetbal 1926/27